Se også Christian (navn)
Ud over prins Christian (født 2005), kronprins Frederiks søn, har Prins Christian gennem tiden været navnet på flere danske og udenlandske prinser, nogle gange sammen med andre navne, andre gange alene:

Danske prinser 
 Christian 2. (1481-1559)
 Christian 3. (1503-1559)
 Christian 4. (1577-1648)
 Prins Christian (1603-1647), den udvalgte prins, ældste søn af Christian 4., som døde før sin fader.
 Valdemar Christian (født 1622), søn af Christian 4.
 Frederik Christian (født 1625), søn af Christian 4.
 Christian 5. (1646-1699)
 Prins Christian (søn af Christian 5.) (1675-1695)
 Prins Christian (søn af Frederik 4.) (1697-1698)
 Christian 6. (1699-1746)
 Prins Christian (søn af Frederik 5.) (1745-1747)
 Christian 7. (1749-1808)
 Christian 8. (1786-1848) kaldtes som prins Christian Frederik (og er kendt som norsk konge under dette navn)
 Christian 9. (1818-1906)
 Christian 10. (1870-1947)
 Christian af Rosenborg (1942-2013), søn af arveprins Knud og sønnesøn af Christian 10., var prins Christian inden sit ægteskab

Udenlandske prinser 
Nulevende personer:
 Christian, prins af Hannover (født 1985), søn af Ernst August 5., prins af Hannover og Chantal Hochuli, steddatter af Prinsesse Caroline af Monaco
 Prins Christian af Schaumburg-Lippe (født 1971), søn af Prins Wilhelm af Schaumburg-Lippe og tip-tip-oldebarn af Frederik 8.
Afdøde personer:
 Christian August 2. af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg (1798–1869), regerende hertug af Augustenborg indtil 1850
 Christian af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg (1831–1917)
 Christian Victor af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg (1867–1900)
 Christian af Hannover og Cumberland (1885–1901)
 Christian 1., prins af Schaumburg-Lippe (1898–1974)
 Christian Oscar af Hannover (1919–1981)
 Christian August af Anhalt-Zerbst (1690–1747)
 Christian August af Slesvig-Holsten-Gottorp (1673–1726)

Skibe 
Navnet er desuden brugt til en række orlogsskibe:
 Prins Christian, søsat 1651, omdøbt til Prinsesse Charlotte Amalie i 1667, til Enigheden i 1675
 Prins Christian, søsat 1665, omdøbt til Christianus Quintus i 1674
 Prinds Christian Frederik, søsat 1804

Færger 
 D/F Prins Christian, søsat 1903.

Det skal bemærkes at Christian 1. (født 1426) ikke var prins, men greve af Oldenborg før han blev konge.